Burnside Township, un township du comté de Webster en Iowa.
 , un township du comté de Lapeer, dans le Michigan.
 Burnside Township, un township du comté de Centre, en Pennsylvanie.
 Burnside Township, un township du comté de Clearfield, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships